Кызылказахстан () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жамбылского сельского округа. Код КАТО — 116443300.

География 
Село расположено в западной части района, в 45 км на запад от центра района села Балкашино, в 16 км на юго-запад от центра сельского округа села Приозёрное.

Улицы 

 ул. Балапан,
 ул. Жастар,
 ул. Мектеп,
 ул. Нургабыла Малгаждарова.

Ближайшие населённые пункты 

 посёлок Шантобе в 6 км на востоке,
 село Сокологоровка в 15 км на северо-западе,
 село Чашке в 15 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 344 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 436 человек (222 мужчины и 214 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 353 человека (182 мужчины и 171 женщина).

Известные жители и уроженцы 
 Малгаждаров, Нургабыл (1929 — ?), Герой Социалистического Труда. Его именем названа средняя школа и улица в селе.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана